Гад Рехлис (Геннадий; ) — израильский шахматист, гроссмейстер (1990). Чемпион Израиля по шахматам (1988).

С 1977 года — в Израиле. В 1986 году он был удостоен звания международного мастера. В составе сборной Израиля участник 2-х Олимпиад (1988 и 1990), 9-й командного чемпионата Европы (1989).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Шахматисты Израиля
Чемпионы Израиля по шахматам